Saint-Coutant kan syfta på:
 Saint-Coutant, Charente
 Saint-Coutant, Deux-Sèvres